Kashgar är en prefektur i sydvästra delen av regionen Xinjiang i Kina. Residensstad är oasstaden Kashgar.

Historia 
Prefekturen Kashgar utgjordes tidigare av Kashgariet, som genom inflytande av Yaqub Beg under sent 1800-tal var ett emirat.

Administrativ indelning
Kashgar indelas administrativt i en stad på häradsnivå, tio vanliga härader och ett tadzjikiska autonomt härad. Yarkand var tidigare en egen administrativ enhet på samma nivå, men uppgick 1956 i Kashgar prefektur.

WP:Projekt Kina